Уржин Гармаєв (1888 — 13 березня 1947 року) — офіцер в армії отамана Григорія Семенова, генерал-лейтенант армії Маньчжоу-го, генерал Імператорської армії.
 Гармаєв Доржі Гармайович - депутат Верховної Ради СРСР 2 скликання від Бурят-Монгольської АРСР.